De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 22 juli 2001 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen